Chengxi bezeichnet:

 Chengxi (城西区), Stadtbezirk von Xining in der chinesischen Provinz Qinghai
 Chengxi (Ganyu) (城西镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Ganyu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengxi (Longhai) (程溪镇), Großgemeinde der Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengxi (Longhua) (城西镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longhua in der chinesischen Provinz Hainan
 Chengxi (Lüyuan) (城西镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Lüyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Chengxi (Xiangyin) (城西镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyin in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengxi (Anyue) (城西乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengxi (Dazhu) (城西乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengxi (Taihu) (城西乡), Gemeinde im Kreis Taihu in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengxi (Boli) (城西街道), Straßenviertel im Kreis Boli in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chengxi (Boshan) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Boshan in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengxi (Chengzihe) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengzihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chengxi (Daxiang) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Daxiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengxi (Duanzhou) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Duanzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengxi (Fujin) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Fujin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Chengxi (Guoyang) (城西街道), Straßenviertel im Kreis Guoyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengxi (Gutian) (城西街道), Straßenviertel im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengxi (Hailing) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengxi (Jiangcheng) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengxi (Kaili) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Kaili in der chinesischen Provinz Guizhou
 Chengxi (Linchuan) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Linchuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chengxi (Longting) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longting in der chinesischen Provinz Henan
 Chengxi (Qianjiang) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qianjiang der chinesischen Stadt Chongqing
 Chengxi (Rongcheng) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengxi (Shizhong) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengxi (Wenling) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengxi (Wucheng) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengxi (Wuling) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuling in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengxi (Xiangqiao) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangqiao in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengxi (Yiwu) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Yiwu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengxi (Yongji) (城西街道), Straßenviertel der Stadt Yongji in der chinesischen Provinz Shanxi
 Chengxi (Yuzhou) (城西街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China